Орья — название нескольких рек в России:

 Орья (приток Буя) — в Республике Башкортостан, Пермском крае (34 км).
 Орья (приток Лозьвы) — в Свердловской области (33 км).
 Орья (приток Немды), Орьюшка — в Кировской области и Республике Марий Эл (10 км).
 Орья (приток Толмани) — в Республике Марий Эл (10 км).
 Орья (приток Сабаки) — в Республике Марий Эл, приток Сабаки.

Другое:
 Орья (коммуна) — коммуна во Франции.